

Persone 
 Adrián Chávez (1962) – calciatore messicano
 Betssy Chávez (1989) – politica e avvocata peruviana
 Carlos Chávez (1899-1978) – compositore messicano
 César Chávez (1927-1993) – sindacalista statunitense
 Cristian Gabriel Chávez (1987) – calciatore argentino
 Cristian Manuel Chávez (1986) – calciatore argentino
 Gregorio Rosa Chávez (1942) – cardinale salvadoregno
 Federico Chávez (1882-1978) – politico paraguaiano
 Hugo Chávez (1954-2013) – presidente del Venezuela
 Jesús Chávez (1972) – pugile messicano
 José Barroso Chávez (1925-2008) – imprenditore messicano
 Jose Chavez y Chavez (1851-1924) – fuorilegge statunitense
 Jorge Chávez Dartnell, conosciuto come Geo Chávez, (1887-1910) – aviatore peruviano
 Juan Carlos Chávez (1967) – calciatore messicano
 Julio César Chávez (1962) – pugile messicano
 Julio César Chávez Jr. (1986) – pugile messicano
 Ñuflo de Chaves (o Ñuflo de Chávez) (1518-1568) – conquistador spagnolo
 Óscar Chávez (1935-2020) – cantante e attore messicano
 Osman Chávez (1984) – calciatore honduregno
 Pablo Chávez Aguilar (1899-1959) – compositore peruviano
 Pascual Chávez Villanueva (1947) – sacerdote messicano

Altro 
 Chavez – rock band statunitense
 Chávez Ravine – area di Los Angeles
 Loco Chávez – serie a fumetti argentina
 Provincia di Ñuflo de Chávez – provincia del Dipartimento di Santa Cruz in Bolivia